Oost-Vlaanderen:
Beveren (Oost-Vlaanderen), een gemeente, ook soms Beveren-Waas genoemd
KSK Beveren, een voormalige voetbalploeg
Waasland-Beveren, een voetbalploeg

West-Vlaanderen:
Beveren (Alveringem), deelgemeente van Alveringem, Beveren aan de IJzer
Beveren (Waregem), deelgemeente van Waregem, Beveren-Leie
Beveren (Roeselare), deelgemeente van Roeselare

Personen
Van Beveren is ook een familienaam. In België waren er in het jaar 1998 zo'n 599 mensen die Van Beveren heetten, en zo'n 265 die Vanbeveren heetten.

Bekende naamdragers

Jan van Beveren, een Nederlandse voetballer
Wil van Beveren, een Nederlandse atleet en sportjournalist
Wil van Beveren, een Nederlands voetballer

Zie ook
Bevern (doorverwijspagina)
Bever (doorverwijspagina)